Anwaltverein ist der Name einer der folgenden Organisationen in Deutschland:

 Deutscher Anwaltverein, gegründet 1871
 Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein, gegründet 1979